Christine de Saxe (1461-1521), épouse de Jean  de Danemark, reine de Norvège, Suède et Danemark
 Christine de Saxe (1505-1549) fille de Georges de Saxe, épouse du landgrave Philippe  de Hesse « le Magnanime »
 Christine de Saxe (1735-1782), princesse, abbesse de Remiremont, fille d'Auguste  de Pologne
 Marie-Christine de Saxe (1779-1852), épouse de Charles-Emmanuel de Savoie-Carignan

Voir aussi 
 Christiane de Saxe-Mersebourg (1659-1679), fille de Christian  de Saxe-Mersebourg, épouse de Christian de Saxe-Eisenberg
 Christiane Sophie de Saxe-Saalfeld (1681-1697), fille du duc Jean-Ernest de Saxe-Saalfeld

Homonymie dynastique